Бивер-Крик ():

 Бивер-Крик — поселение индейцев в Юконе, Канада.
  — река в штате Теннесси, США.
 — некорпоративное сообщество в штате Колорадо.
 Бивер-Крик — горнолыжный курорт в США (штат Колорадо).